Adolfo Konder — governador do estado de Santa Catarina, Brasil
 Estádio Adolfo Konder — demolido em 1982, em Florianópolis
 Adolfo Konder Futebol Clube — extinto clube de futebol

Desambiguações de esportes
Desambiguações de história